Onderdistrict in Indonesië
 Dendang (Belitung Timur), een onderdistrict van het regentschap Belitung Timur in de provincie Banka-Billiton
 Dendang (Tanjung Jabung Timur), een onderdistrict van het regentschap Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Dendang (Dendang), een plaats in het regentschap Oost-Belitung in de provincie Banka-Billiton
 Dendang (Stabat), een plaats in het regentschap Langkat in de provincie Noord-Sumatra
 Dendang (Kelapa), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië